Ладжевичи — топоним.

 Босния и Герцеговина
 Ладжевичи (Билеча) — село в общине Билеча (Республика Сербская).
 Ладжевичи (Илияш) — село в общине Илияш (Федерация Боснии и Герцеговины).